Henry Paget (1768-1854), 1e markgraaf van Anglesey
Henry Paget (1797-1869), 2e markgraaf van Anglesey 
Henry Paget (1821-1881), 3e markgraaf van Anglesey
Henry Paget (1835-1898), 4e markgraaf van Anglesey
Henry Paget (1875-1905), 5e markgraaf van Anglesey